Pearl Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pearl Township (Illinois)
 Pearl Township (North Dakota)
 Pearl Township (South Dakota)